La Roja („die Rote“) steht für:

 Chilenische Fußballnationalmannschaft
 Spanische Fußballnationalmannschaft (auch: La Furia Roja)